Bryosphaeria är ett släkte av svampar. Bryosphaeria ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Bryosphaeria